Plicní onemocnění může být
 Kašel
 Zápal plic
 Karcinom plic
 Plicní fibróza
 Tuberkulóza
 Paragonimóza
 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, dříve chronická bronchitida)
 Plicní nákaza skotu
 Pasterelóza (bakteriální onemocnění) 
 Další Respirační onemocnění